

Integralne części miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 4
 Choinki – część miasta Busko-Zdrój
 Choinki – część miasta Lublin
 Choinki – część wsi Idzikowice w woj. łódzkim, w pow. opoczyńskim, w gminie Drzewica
 Choinki – część wsi Myślakowice-Kolonia w woj. mazowieckim, w pow. przysuskim, w gminie Odrzywół

Zobacz też 
 Choinek